Název Libice má více sídel:
 Libice, část obce Rybníky v okrese Příbram
 Libice nad Cidlinou, obec v okrese Nymburk – sídlo Slavníkovců
 Libice nad Doubravou, obec v okrese Havlíčkův Brod

Externí odkazy